Klassizismus steht für eine Stilepoche, die einen als klassisch empfundenen Stil nachahmt und adaptiert, siehe
 Klassizismus in der bildenden Kunst bzw. Architektur
 Klassizismus (Malerei)
 Klassizismus (Literatur)